ABA Liga 2011-2012, competizione di pallacanestro
Jadranska Liga 2011-2012, competizione di pallanuoto